Качмазов () — осетинская фамилия. Известные носители:

 
 Качмазов, Сослан Владимирович (род. 1991) — российский футболист.
 Качмазов, Юрий Михайлович (род. 1966) — президент группы СОК.

 Качмазова, Марина Фроловна (род. 1991) — российская футболистка.